Leopold av Anhalt-Dessau kan syfta på:

 Leopold I av Anhalt-Dessau (1676–1747)
Leopold II av Anhalt-Dessau (1700–1751)
Leopold III av Anhalt-Dessau  (1740–1817)
Leopold IV av Anhalt-Dessau (1794–1871)